Габриэл дос Сантос Магальяйнс (; родился 19 декабря 1997) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Арсенал».

Клубная карьера 
Уроженец Сан-Паулу, Габриэл начал карьеру в футбольной академии клуба «Аваи». 28 января 2016 года дебютировал в основном составе в матче  против «Гремио», отличившись забитым мячом. В 2016 году провёл за команду 13 игр в Лиге Катариненсе, 21 игру — в Серии B и 4 игры— в Кубке Бразилии.

31 января 2017 года перешёл во французский клуб «Лилль» за 3 млн евро. 22 апреля 2017 года дебютировал в основном составе «Лилля» в матче французской Лиги 1 против «Генгама», выйдя на замену Марко Баше.

Первую половину сезона 2017/18 Габриэл провёл в аренде в клубе французской Лиги 2 «Труа». В январе 2018 года отправился в аренду в хорватский клуб «Динамо Загреб». Перед началом сезона 2018/19 вернулся в «Лилль». 14 апреля 2019 года забил свой первый гол за «Лилль» в матче против «Пари Сен-Жермен». К сезону 2019/20 стал основным центральным защитником клуба наряду с Жозе Фонте. 17 сентября 2019 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче группового этапа против амстердамского «Аякса».

Весной 2020 года стало известно об интересе в трансфере защитника со стороны ряда английских, итальянских и испанских клубов.

1 сентября 2020 года перешёл в лондонский «Арсенал» за 26 млн евро (23,14 млн фунтов), подписав с клубом долгосрочный контракт.

Карьера в сборной  
В 2017 году в составе сборной Бразилии до 20 лет сыграл на чемпионате Южной Америки. Выходил на поле в матчах против сборных Парагвая, Эквадора и Венесуэлы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Арсенал» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Аваи» 
Игроки ФК «Лилль» 
Игроки ФК «Труа» 
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Арсенал» Лондон